Jędrychowo, village du powiat de Braniewo ;
 Jędrychowo, village du powiat d'Ostróda ;
 Jędrychowo, village du powiat de Mrągowo.